Cyathea dealbata en botanique
 Ponga, une ville des Asturies
 Ponga, une ville du Burkina-Faso.

Homonymie de toponyme